Tschigorin bezeichnet:

 Michail Iwanowitsch Tschigorin (1850–1908), russischer Schachspieler
 Tschigorin-Verteidigung, Schach-Eröffnung
 Tschigorin-Schachklub, Schachverein

Siehe auch:
 (7268) Chigorin, nach Michail Iwanowitsch Tschigorin benannter Asteroid